Pierre Mauger peut désigner :

 Pierre Mauger (1923-), homme politique français ;
 Pierre Mauger (1926-2002), homme politique français ;
 Pierre Henry Marie Mauger (1853-1932), général français de la Première Guerre mondiale ;
 Pierre Mauger-Violleau (1867-1924), homme politique français.

Notes et références